Спот се може односити на:

 Музички видео, промотивни филм за песме у популарној музици 
 ТВ спот, рекламирање, комерцијални или институционални кратки филм. Конкретно, рекламно место.
 Радио спот, бежична реклама
 СПОТ (сателит), (-{Systeme Pour l'Observation de la Terre}-) је један од система сателита за снимање Земље из свемира. 
 у трговини девизама и робама рачуноводство 
 у осветљењу светло које осветљава само ограничени део предмета / просторије, погледајте расвета и прогонитељ 
 Снукер знак додира за лопту 
 Спот (пилетина), 101 далматинац серија
 Спот метеринг, елемент мерења експозиције на фотографији 
 Комерцијала, у маркетингу кратког рекламног филма 
 Сурфспот, подручје воденог тијела са добрим условима за бављење спортом 
  Место за роњење , место за роњење, погледајте подручје за роњење 
  СПОТ , (Једна тачка истине), принцип за бављење вишком 
 СПОТ (сателитска комуникација), сателитски систем комуникације компаније СПОТ Сарадња 
 СПОТ (ГПС), ГПС програм за мапирање 
 СПОТ (физика) Оптичка замка спонтане силе, даљи развој магнетно-оптичке замке (МОТ) 
 СПОТ Софтвер, технологија оркестрације оријентисана на услуге заснована на услузи компаније 
 СПОТ ЛОЦОС процес (Самопоравнана планарна оксидациона технологија), даљи развој ЛОЦОС процеса из полупроводничке технологије